La abreviatura DTP puede referirse a:
 Desktop publishing, denominación en inglés de la publicación de escritorio o autoedición.
 Dynamic Trunk Protocol, protocolo propietario creado por Cisco Systems.
 Disturbing Tha Peace Records, sello discográfico especializado en hip hop.
 Vacuna DTP, mezcla de tres vacunas que inmunizan contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.
 Demokratik Toplum Partisi, partido político nacionalista kurdo en Turquía. 
 El Devin Townsend Project.

Siglas